

Biologia 
 Golden retriever – razza canina

Musica 
 Golden Retriever – gruppo musicale statunitense
 Golden Retriever – singolo dei Super Furry Animals del 2003